Rejon chmielnicki (obwód chmielnicki)
 Rejon chmielnicki (obwód winnicki)